Suchodębie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Suchodębie, un village de la voïvodie de Łódź
 Suchodębie, un village de la voïvodie de Lublin